Mahajangasuchidae – rodzina krokodylomorfów z grupy Metasuchia. Obejmuje średniej wielkości i duże krokodylomorfy, mierzące od 4 do 6 metrów długości, wyróżniające się spośród innych Crocodyliformes budową czaszki. Nazwa Mahajangasuchidae została ukuta w 2009 roku przez Paula Sereno i Hansa Larssona – pochodzi ona od Mahajangasuchus insignis, pierwszego nazwanego przedstawiciela grupy. Według definicji filogenetycznej przedstawionej przez Sereno i Larssona Mahajangasuchidae to klad obejmujący wszystkie taksony spokrewnione bliżej z Mahajangasuchus insignis niż z Notosuchus terrestris, Simosuchus clarki, Araripesuchus gomesii, Baurusuchus pachecoi,  Peirosaurus torminni, Goniopholis crassidens,
Pholidosaurus schaumbergensis lub Crocodylus niloticus. Turner i Sertich zmodyfikowali tę definicję tak, by poza wymienionymi do Mahajangasuchidae nie należał także – ze względu na niepewną pozycję filogenetyczną wewnątrz Mesoeucrocodylia – gatunek Trematochampsa taqueti. Do tak definiowanych Mahajangasuchidae – oprócz Mahajangasuchus – należy również Kaprosuchus, a klad obejmujący te dwa rodzaje jest bardzo silnie wspierany w analizach filogenetycznych.

Analiza kladystyczna przeprowadzona przez Sereno i Larssona sugeruje, że Mahajangasuchidae należą do kladu Neosuchia i są grupą zewnętrzną kladu obejmującego Pholidosauridae i bardziej zaawansowane krokodylomorfy, w tym krokodyle (Crocodylia). Z kolei analiza wykonana przez Turnera i Serticha wskazuje na przynależność Mahajangasuchidae do Notosuchia, spośród których najbliżej spokrewnione są z grupą Peirosauridae, także przez niektórych autorów włączaną do Neosuchia. Przesunięcie kladu obejmującego Mahajangasuchidae i Peirosauridae do Neosuchia wymagałoby wydłużenia drzewa o dziewięć stopni w stosunku do najbardziej parsymonicznego.

 Kladogram Neosuchia z zaznaczeniem pozycji filogenetycznej Mahajangasuchidae według Sereno i Larssona (2009)

Przypisy 

Mesoeucrocodylia